M85 oder M 85 steht für:
 Messier 85, Galaxie im Sternbild Haar der Berenike
 Autópálya M85, Autobahn in Ungarn
 HMAS Gascoyne (M 85), australisches Küstenminenjagdboot der Huon-Klasse
 SMS M 85, deutsches Minensuchboot der Klasse Minensuchboot 1916, siehe Liste deutscher Minensuchboote (1915–1919) #M 57–M 176 (Amtsentwurf 1916)
 M85 (Maschinengewehr), US-amerikanisches Maschinengewehr im Kaliber 12,7 × 99 mm NATO 
 Parker-Hale M85, Scharfschützengewehr im Kaliber 7,62 × 51 mm NATO von Parker-Hale
 Zastava M85, Maschinenpistolenversion des Sturmgewehrs Zastava M85/M90

M-85 steht für:
 M-85, State-Highway in Michigan, siehe Liste der State-, U.S.- und Interstate-Highways in Michigan
 Tumansky M-85, sowjetischer Lizenzbau des französischen Sternmotors Gnôme-Rhône 14K von Gnome et Rhône

M85